Río San Miguel puede referirse a:

Ríos 
 San Miguel, un río de Colombia;
 Itonomas o San Miguel, un río amazónico de Bolivia; 
 San Miguel (San Miguel River), un río de los Estados Unidos, afluente del río Dolores y éste del río Colorado;
 San Miguel, un río de Chile, afluente del río Mostazal en la Región de Coquimbo.
 San Miguel, un río de México que discurre por el estado de Jalisco;
 San Miguel, un río de España que discurre por las provincias de Burgos y de Álava.
 San Miguel, un río de España que discurre por la provincia de Castellón.